Таривердиев — фамилия.

Персоналии 
 
 Таривердиев, Микаэл Леонович (1931—1996) — советский и российский композитор армянского происхождения.
 Таривердиев, Хайдар-хан Аму оглы (1880—1921) — революционер, действовавший в Иране, Азербайджане и Центральной Азии.